Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot bezeichnet:

 Aberdeen Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Albert Lea Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Clinton Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Delmar Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific Railroad Depot
 Farmington Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Fulda Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Menominee Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Minneapolis Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Montevideo Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 St. Louis Park Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot
 Yankton Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad Depot